Pola de Laviana är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Province of Asturias och regionen Asturien, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Pola de Laviana ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pola de Laviana är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Pola de Laviana ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Pola de Laviana. Runt Pola de Laviana är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Langreo,  km nordväst om Pola de Laviana. I omgivningarna runt Pola de Laviana växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Asturien